Яна Новотна і Катрін Суїр були чинними чемпіонками, але того року не брали участі.

Патті Фендік і Джилл Гетерінгтон виграли титул, перемігши у фіналі Бетсі Нагелсен і Діанне ван Ренсбург з рахунком 7–6, 6–4.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Бетсі Нагелсен /  Діанне ван Ренсбург (фінал)
 Розалін Феербенк /  Гретхен Магерс (півфінал)
 Джо Дьюрі /  Шерон Волш-Pete (півфінал)
 Патті Фендік /  Джилл Гетерінгтон (чемпіонки)

Сітка

Посилання 
 1988 Virginia Slims of San Diego Doubles Draw

Southern California Open
Тур WTA 1988